Гран-при Бельгии 1992 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 30 августа 1992 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:53,791
 Победа и лучший круг в Гран-при стали первыми в карьере Михаэля Шумахера.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии